Балево — многозначный топоним в России:
 
Балево — деревня в Суворовском районе Тульской области.
Балево — посёлок станции в Суворовском районе Тульской области.
Балево — железнодорожная станция на территории Суворовского района Тульской области на линии Тула — Козельск.